Родамины — это семейство близких химических веществ, флуороновых красителей. Характерные представители — Родамин 6G и Родамин Б. Родаминовые красители флуоресцируют, для обнаружения используются простые и недорогие методы флуориметрии. Родаминовые красители используются в биотехнологии, в таких методах как флуоресцентная микроскопия, проточная цитометрия и иммуноферментный анализ.

Родаминовые красители в целом токсичны и растворимы в воде, метаноле и этаноле.

Интенсивность флуоресценции во много раз увеличивается при растворении в органических растворителях, например диметилсульфоксиде (димексиде), диметилформамиде.

Примечания

Ссылки 
 https://micro.magnet.fsu.edu/primer/techniques/polarized/gallery/pages/rhodaminesmall.html
 MSDS

Красители
Амины